Сезон НБА 1994–1995 був 49-им сезоном в Національній баскетбольній асоціації. Переможцями сезону стали «Х'юстон Рокетс», які здолали у фінальній серії «Орландо Меджик» із «сухим» рахунком 4:0.

Регламент змагання
Участь у сезоні брали 27 команд, розподілених між двома конференціями — Східною і Західною, кожна з яких у свою чергу складалася з двох дивізіонів.

По ходу регулярного сезону кожна з команд-учасниць провела по 82 гри (по 41 грі на власному майданчику і на виїзді).

До раунду плей-оф виходили по вісім найкращих команд кожної з конференцій, причому переможці дивізіонів посідали місця угорі турнірної таблиці конференції, навіть при гірших результатах, ніж у команд з інших дивізіонів, які свої дивізіони не виграли. Плей-оф відбувався за олімпійською системою, за якою найкраща команда кожної конференції починала боротьбу проти команди, яка посіла восьме місце у тій же конференції, друга команда конференції — із сьомою, і так далі. У першому раунді плей-оф переможець кожної пари визначався у серії ігор, яка тривала до трьох перемог однієї з команд. У подальших раундах, включаючи фінали конференцій, для перемоги у кожній парі команді потрібно було виграти чотири зустрічі.

Чемпіони кожної з конференцій, що визначалися на стадії плей-оф, для визначення чемпіона НБА зустрічалися між собою у Фіналі, що складався із серії ігор до чотирьох перемог.

Регулярний сезон
Регулярний сезон тривав з 4 листопада 1994 – 23 квітня 1995, найкращий результат по його завершенні мали «Сан-Антоніо Сперс».

Підсумкові таблиці за дивізіонами

Підсумкові таблиці за конференціями

Легенда:
z – Найкраща команда регулярного сезону НБА
c – Найкраща команда конференції
y – Переможець дивізіону
x – Учасник плей-оф

Плей-оф

Переможці пар плей-оф позначені жирним. Цифри перед назвою команди відповідають її позиції у підсумковій турнірній таблиці регулярного сезону конференції. Цифри після назви команди відповідають кількості її перемог у відповідному раунді плей-оф. Курсивом позначені команди, які мали перевагу власного майданчику (принаймні потенційно могли провести більшість ігор серії вдома).

Лідери сезону за статистичними показниками

Нагороди НБА

Щорічні нагороди

Найцінніший гравець: Девід Робінсон, «Сан-Антоніо Сперс»
Новачки року: Джейсон Кідд, «Даллас Маверікс» і Грант Гілл, «Детройт Пістонс»
Захисний гравець року: Дікембе Мутомбо, «Денвер Наггетс»
Шостий гравець року: Ентоні Мейсон, «Нью-Йорк Нікс»
Найбільш прогресуючий гравець: Дейна Баррос, «Філадельфія Севенті-Сіксерс»
Тренер року: Дел Гарріс, «Лос-Анджелес Лейкерс»

Перша збірна всіх зірок:
F – Карл Мелоун, «Юта Джаз»
F – Скотті Піппен, «Чикаго Буллз»
C – Девід Робінсон, «Сан-Антоніо Сперс»
G – Джон Стоктон, «Юта Джаз»
G – Анферні Гардевей, «Орландо Меджик»

Друга збірна всіх зірок:
F – Чарльз Барклі, «Фінікс Санз»
F – Шон Кемп, «Сіетл Суперсонікс»
C – Шакіл О'Ніл, «Орландо Меджик»
G – Гарі Пейтон, «Сіетл Суперсонікс»
G – Мітч Річмонд, «Сакраменто Кінґс»

Третя збірна всіх зірок:
F – Детлеф Шремпф, «Сіетл Суперсонікс»
F – Денніс Родман, «Сан-Антоніо Сперс»
C – Хакім Оладжувон, «Х'юстон Рокетс»
G – Реджі Міллер, «Індіана Пейсерз»
G – Клайд Дрекслер, «Портленд Трейл-Блейзерс» / «Х'юстон Рокетс»

Перша збірна всіх зірок захисту:
F – Денніс Родман, «Сан-Антоніо Сперс»
F – Скотті Піппен, «Чикаго Буллз»
C – Девід Робінсон, «Сан-Антоніо Сперс»
G – Гарі Пейтон, «Сіетл Суперсонікс»
G – Мукі Блейлок, «Атланта Гокс»

Друга збірна всіх зірок захисту:
F – Деррік Маккі, «Індіана Пейсерз»
F – Горас Грант, «Орландо Меджик»
C – Дікембе Мутомбо, «Денвер Наггетс»
G – Нейт Макміллан, «Сіетл Суперсонікс»
G – Джон Стоктон, «Юта Джаз»

Перша збірна новачків НБА:
Джейсон Кідд, «Даллас Маверікс»
Грант Гілл, «Детройт Пістонс»
Едді Джоунс, «Лос-Анджелес Лейкерс»
Браян Грант, «Сакраменто Кінґс»
Гленн Робінсон, «Мілуокі Бакс»

Друга збірна новачків НБА:
Джуван Говард, «Вашингтон Буллетс»
Дон'єлл Маршалл, «Міннесота Тімбервулвз»
Ерік Монтросс, «Бостон Селтікс»
Веслі Персон, «Фінікс Санз»
Джейлен Роуз, «Денвер Наггетс»
Шерон Райт, «Філадельфія Севенті-Сіксерс»

Посилання 
Детальна статистика сезону НБА на сайті www.basketball-reference.com 

1994 у канадському спорті
1995 у канадському спорті